L'édition 2021 du tournoi de tennis de la Vallée d'Aoste se déroule du 25 au  sur dur en intérieur à Courmayeur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La croate Donna Vekić remporte son  WTA, le  depuis 2017, en dominant en finale la danoise Clara Tauson.
La paire chinoise Wang Xinyu et Zheng Saisai  remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la Vallée d'Aoste
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Vallée d'Aoste
Sport en Italie en 2021
Tennis en octobre 2021